Heckelbach ist ein Gewässername:

 Heckelbach (Ampfrach), linker Zufluss der Ampfrach nahe der Buchmühle, Gemeinde Schnelldorf, Landkreis Ansbach, Bayern 
 Heckelbach (Neugraben), linker Zufluss des Neugrabens oder Bruchgrabens (zum Federbach, zur Alb) am Federbachbruch zwischen Malsch, Landkreis Karlsruhe und Muggensturm, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Heckbach
 Heckenbach